Australian Open 2015 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 19 stycznia–1 lutego 2015 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 103. edycja rozgrywek oraz 28. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 40 milionów dolarów australijskich.

W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković pokonał 7:6(5), 6:7(4), 6:3, 6:0 Andy’ego Murraya. W grze pojedynczej kobiet Serena Williams triumfowała nad Mariją Szarapową wynikiem 6:3, 7:6(5). W deblu mężczyzn Simone Bolelli i Fabio Fognini pokonali Pierre’a-Huguesa Herberta i Nicolasa Mahuta 6:4, 6:4. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová, które w finale pokonały Chan Yung-jan i Zheng Jie 6:4, 7:6(5). W grze mieszanej Martina Hingis wraz z Leanderem Paesem pokonali w meczu o mistrzostwo Kristinę Mladenovic i Daniela Nestora wynikiem 6:4, 6:3.

Roman Safiullin zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców ze Hong Seong-chan 7:5, 7:6(2). W rozrywkach dziewcząt Tereza Mihalíková pokonała Katie Swan wynikiem 6:1, 6:4. Jake Delaney i Marc Polmans wygrali 0:6, 6:2, 10–8 z Hubertem Hurkaczem i Alexem Molčanem w grze podwójnej chłopców. Miriam Kolodziejová wraz z Markétą Vondroušovą zwyciężyły w finale debla dziewcząt 7:5, 6:4 z Kathariną Hobgarski i Greet Minnen.

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Stéphane'a Houdeta 6:2, 6:2 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Jiske Griffioen zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 6:3, 7:5. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Davida Wagnera wynikiem 6:2, 6:3. W deblu na wózkach mistrzami zostali Shingo Kunieda oraz Stéphane Houdet, którzy w ostatnim meczu pokonali Gordona Reida i Gustavo Fernándeza 6:2, 6:1. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley, dzięki wygranej 4:6, 6:4, 7:5 odniesionej nad Jiske Griffioen i Aniek van Koot. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Andrew Lapthorne wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Lucasa Sithole i Dylana Alcotta wynikiem 6:0, 3:6, 6:2.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Marin Čilić
  Juan Martín del Potro
  Tommy Haas
  Florian Mayer
  Laura Robson
  Jack Sock
  Radek Štěpánek
  Janko Tipsarević
  Jo-Wilfried Tsonga

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2015.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2015